Cytostagonospora är ett släkte av svampar. Cytostagonospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytostagonospora